Adolphus Cambridge, 1:e markis av Cambridge, född 1868 på Kensington Palace, död 1927 på Shatton Hall, känd som Prins Adolphus av Teck till 1917, tillhörde indirekt det brittiska kungahuset. Han var son till Franz, hertig av Teck och hans hustru Mary Adelaide av Cambridge. Han var bror till Mary av Teck, senare drottning av Storbritannien, och Alexander Cambridge, 1:e earl av Athlone.

Han gifte sig 1894 i London med lady Margaret Grosvenor (1873–1929), dotter till Hugh Grosvenor, 1:e hertig av Westminster.

Adolphus av Teck tjänstgjorde med sitt regemente i Sydafrika under andra boerkriget. Han var senare militärattaché i Wien under åren 1904–1910. När första världskriget bröt ut återupptog han sin aktiva militärtjänstgöring. Han tjänstgjorde bland annat på the War Office och senare under perioder i Frankrike, nära fronten.

Han utnämndes till markis av Cambridge, earl av Eltham och viscount Northallerton 1917, då hans svåger Georg V av Storbritannien ändrade hela den engelska kungafamiljens titlar.

Barn
 George, 2:e markis av Cambridge (1895-1981), gift med lady Dorothy Hastings (1899–1988)
 Mary (1897-1987) gift med Henry Somerset, 10:e hertig av Beaufort (1900–1984)
 Helena av Teck (1899–1969), gift med överste John Gibbs (1879–1932) och känd som Lady Helena Gibbs.
 Fredrik av Teck (1907–1940), efter 1917 känd som Lord Frederick Cambridge, omkom i strid under 2:a världskriget.

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Storbritanniens kungligheter
Huset Windsor
Huset Württemberg
Födda 1868
Avlidna 1927
Män